O nome Saomai, que significa Estrela d'Alva (planeta Vênus) em vietnamita, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Após 2006, o nome Saomai foi retirado e substituído por Son Tinh.
 Tufão Saomai (2000) - Intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5 que afetou a China e o Japão e atingiu a Coreia do Sul.
 Tufão Saomai - Intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5 que afetou Taiwan e atingiu a China em 2006, causando pelo menos 458 fatalidades.

Desambiguação